Tuchlin peut désigner en Pologne :

 Tuchlin, village de la voïvodie de Mazovie
 Tuchlin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie